Intef – imię trzech faraonów z XI dynastii.

 Intef I,
 Intef II,
 Intef III.